Coccapani - nobile famiglia di Modena
 Ercole Coccapani Imperiali – nobile e politico italiano
 Ludovico Coccapani – insegnante italiano
 Sigismondo Coccapani – pittore e architetto italiano
 Il Marchese Coccapani - casa di moda con sede a Soliera